Lanzell (Mallorca), topònim al terme municipal de Vilafranca de Bonany
 Lanzell (Menorca), topònim al terme d'es Mercadal